NGC 4739 (другие обозначения — MCG -1-33-29, PGC 43571) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4739
Дева (созвездие)